Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Szczerbak – rosyjski lekarz neurolog i psychiatra
 Filipp Szczerbak – radziecki działacz partyjny